La Boutique steht für:
 Estadio Boutique de Barrio Jardín, ein Stadion in der Stadt Córdoba, Argentinien
 eine Ortschaft in der Gemeinde Chênex im Département Haute-Savoie, Frankreich